Courtney Jones, danseur sur glace né en 1933.
 Courtney Jones, footballeur américain né en 1990.
 Courtney Dunbar Jones, magistrat américain.